USS Aaron Ward je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Aaron Ward (DD-132) 
 USS Aaron Ward (DD-483) 
 USS Aaron Ward (DD-773)

Aaron Ward